Вилья-Каро () — город и муниципалитет в северо-восточной части Колумбии, на территории департамента Северный Сантандер. Входит в состав  субрегиона.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 26 июля 1869 года Григорио Сильва-и-Хуаном Монкадой. Муниципалитет Вилья-Каро был выделен в отдельную административную единицу в 1948 году.

Географическое положение 

Город расположен в центральной части департамента, в горной местности Восточной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 47 километров к западу от города Кукута, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1595 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Вилья-Каро граничит на северо-востоке с территорией муниципалитета Букарасика, на востоке — с муниципалитетом Лоурдес, на юго-востоке — с муниципалитетом Саласар-де-Лас-Пальмас, на юго-западе — с муниципалитетом Качира, на западе и северо-западе — с муниципалитетом Абрего. Площадь муниципалитета составляет 402 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 5192 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51 % от населения Вилья-Каро, женщины — соответственно 49 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,3 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,7 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 74,1 %.

Экономика 
Основу экономики Вилья-Каро составляет сельское хозяйство.

39,1 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 33,1 % — предприятия сферы обслуживания, 27,1 % — промышленные предприятия, 0,7 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Северный Сантандер